

Miejscowości na Białorusi 

 Makarowo – agromiasteczko położone na Białorusi, w rejonie kamienieckim obwodu brzeskiego.

Miejscowości na Litwie 

 Makarowo – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie wisagińskim.